Общее понятие

Высокоскоростная автомагистраль Туркменистана (автобан) — скоростная трасса с объектами и благоустройством прилегающей территории.

Автобан Ашхабад — Туркменабад (заголовок)

Общая протяженность автобана 600 км и ведет с Ашхабада в Туркменабат.

История на проектирование и строительство автобана было подписано Экс-Президентом, Председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедовым на заседании Правительства, состоявшегося 11 января 2019 года.

Генеральный подрядчик — акционерное общество закрытого типа «Türkmen Awtoban». Общая стоимость проекта — 2,3 миллиарда долларов  США.

Закладка фундамента состоялась января того же года.

Первый участок автомагистрали Ашхабад — Теджен длиною 203 км ввели в эксплуатацию 29 октября 2021 года.

Строительство второй очереди скоростной дороги Ашхабад — Туркменабат был запушен 17 февраля 2022 года. Этот участок включает расстояние с Теджена до Мары.

Инфраструктура (примечание) Автомагистраль длиною 600 км соответствует мировым техническим стандартам. Берет свое начало автобан с перекрестка, сооруженного на 24-ом км автомобильной дороги Ашхабад-Дашогуз. Здесь имеются платежные центры, в том числе для электронной оплаты, пункт службы дорожного надзора, зоны для отдыха.

Дорожное полотно состоит из шести полос движения. Её ширина — 34,5 метра, проезжие части с каждой стороны — 11,25 метра, передвижная часть — 3,75 метра.

Разделительные полосы отделяют проезжие зоны шоссе. Имеется также полоса для чрезвычайных ситуаций, кювет и металлические ограждения.

Предусматривается строительство 10 станций техобслуживания, управление транспортного потока специальной системой видеонаблюдения. Данная система будет собирать, сохранять и передавать сведения дорожного движения, а также направлять сводки с метеостанции.

Присвоенные сертификаты: соответствие качества автобана стандарту ISO 9001, а также подтверждающие соответствие работ по проектированию и строительству международным стандартам, в частности, «Проектирование дорожного строительства» и «Строительные работы».

По итогам проведенных исследований принято решение о присвоении автобану Ашхабад — Туркменабат сертификата высокой безопасности.

Соответствие международным и европейским стандартам дорожных разметок и знаков, использованных при строительстве автомагистрали.

Департаментом транспортных коммуникаций и инфраструктуры города Дорнбирн (Австрия) присвоен сертификат за использование при строительстве автобана инновационных технологий.

При подготовке материала были использованы материалы с сайта TDH и Turkmen Awtoban.